John Flynn (1880-1951) – pastore e politico australiano
 John T. Flynn (1882-1964) – giornalista statunitense
 John Flynn (1883-1935) – regista statunitense
 John Flynn (1890-1952) – crickettista australiano
 John E. Flynn (1912-2003) – regista statunitense
 John Flynn (1932-2007) – regista statunitense
 John Gerrard Flynn (1937) – diplomatico britannico
 John Flynn (1948) – calciatore inglese
 John Flynn (1953) – politico australiano
 John Flynn (1954) – politico canadese
 John Flynn (1968) – politico irlandese
 John Patrick Vivian Flynn (1983) – musicista inglese
 John Flynn (1984) – calciatore gaelico